Powieść:
 Wojna i pokój – powieść autorstwa Lwa Tołstoja
Telewizja:
 Wojna i Pokój – kanał telewizyjny Grupy ITI, z kinem rosyjskim
Filmy:
 Wojna i pokój – film z 2001 roku, reż. Anand Patwardhan
 Wojna i pokój – film z 2000 roku, reż. François Roussillon
 Wojna i pokój – film z 1991 roku, reż. Humphrey Burton
 Wojna i pokój – film z 1982 roku, reż. Alexander Kluge i Stefan Aust
 Wojna i pokój – film z 1967 roku, reż. Siergiej Bondarczuk
 Wojna i pokój – film z 1956 roku, reż. King Vidor
 Wojna i pokój – film z 1915 roku, reż. Jakow Protazanow i Władimir Gardin
Seriale:
 Wojna i pokój – miniserial TV z 2016 roku, reż. Tom Harper
 Wojna i pokój – serial TV z 2007 roku, reż. Robert Dornhelm
 Wojna i pokój – serial TV z 1972 roku, reż. John Davies
Opera:
 Wojna i pokój – opera Siergieja Prokofjewa